Мостовское — название населённых пунктов в России:

 Мостовское — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края
 Мостовское — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Мостовское — село в Шатровском районе Курганской области.
 Мостовское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Мостовское — село в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Мостовское — село в городском округе Верхняя Пышма Свердловской области.
 Мостовское — прежнее название посёлка городского типа Мостовской Краснодарского края.
 Мостовское — до 1958 г. название села Малое Мостовское в Мокроусовском районе Курганской области.п

См. также 
 Мостовское городское поселение
 Мостовское сельское поселение